Paitan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Paitan Este, ort, Ilocosregionen, Province of Pangasinan, 
 Paitan Norte, ort, Centrala Luzon, Province of Nueva Ecija, 
 Paitan (ort i Filippinerna), Muslimska Mindanao, Province of Maguindanao,

Indonesien 

 Desa Paitan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Sungai Paitan (vattendrag i Indonesien, lat 0,60, long 100,68), 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar